AJB peut faire référence à :
 American Journal of Botany, une revue scientifique ;
 Association des jeunes de Borny ;
 Association jurassienne de bibliothécaires. en Suisse ;
  Association des journalistes brassicoles, en Belgique ;
 Association des juifs en Belgique.